Goose Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Goose Creek Township (Illinois)
 Goose Creek Township (North Carolina)